Кубок Сине Сентер () — клубный турнир по футболу в Боливии, в котором принимают участие 6 ведущих клубов страны из трёх городов — Ла-Паса («Боливар», «Стронгест»), Кочабамбы («Хорхе Вильстерманн», «Аурора») и Санта-Крус-де-ла-Сьерры («Ориенте Петролеро», «Блуминг»). С 2003 по 2011 год титульным спонсором турнира являлась авиакомпания Aerosur и турнир носил название Кубок Аэросур. С 2012 года спонсируется сетью кинотеатров «Cine Center». Турнир является вариацией национального кубка боливийской Лиги.

С 2009 года проводится ещё один турнир, который носил название Copa Aerosur del Sur, то есть Кубок Аэросур юга Боливии. В нём принимают участие клубы, которые исторически не являются грандами футбола Боливии, однако довольно успешно выступают в чемпионатах страны в последние годы: ФК «Ла-Пас», «Реал Потоси», «Университарио» (Сукре), «Сан-Хосе» (Оруро) и другие. После смены спонсора с 2012 года турнир называется Copa Cine Center del Sur, то есть Кубок Сине Сентер юга Боливии. С 2014 года Кубок Сине Сентер юга не проводится.

Турнир изначально носил предсезонный характер, проводился перед стартом очередного сезона в конце января — начале февраля. В связи со сменой формата календаря в 2011 году, турнир стал проводиться в перерыве между двумя чемпионатами одного сезона.

Победители

Кубок Сине Сентер юга

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Новости и информация о турнире

Боливия
Футбольные соревнования в Боливии
Мероприятия, регулярно проводимые с 2003 года